Cafaro kan som auktorsförkortning betyda:

 Matias J. Cafaro
 Matías J. Cafaro

Robotskapade auktorsförkortningar